Berlinchen bezeichnet 

in Polen
 Barlinek, ehemals Berlinchen in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Myśliborski

in Deutschland
 Berlinchen, Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Berlinchen bei Zinnitz, Wüstung bei Zinnitz, Ortsteil der Stadt Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Berlinchen (Luckaitztal), Wüstung bei Muckwar, Ortsteil der Gemeinde Luckaitztal im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Berlinchen (Neupetershain), Wüstung bei Geisendorf, Gemeindeteil von Neupetershain im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg